Абакан може да се отнася за:

 Абакан, град в Русия; столица на Република Хакасия
 Абакан (река), река в Република Хакасия, Русия, ляв приток на Енисей
 АН-94 Абакан, руски автомат
 Абакан авиа, руска транспортна авиокомпания
 Абакански хребет, хребет в планината Западен Саян (1984 м)